Grupy ras psów domowych – rasy psów mogą być grupowane na wiele sposobów, lecz podstawowym kryterium podziału ras jest funkcja, dla jakiej zostały wyhodowane. Chociaż wiele z nich jest teraz domowymi pupilkami, hodowano je by odgrywały specjalne role – jako psy pasterskie, do polowań lub też obronne. Zgodnie z pełnionymi przez nie funkcjami, rozwinęło się ich usposobienie, temperament i wygląd zewnętrzny. Poniżej przedstawiono główne grupy ras psów.

Psy myśliwskie 
Wyhodowane, by bezpośrednio współdziałać z człowiekiem, charakteryzują się pojętnością, uległością i dużą inteligencją. Do tej grupy zaliczane są spaniele, setery, retrievery, pudle i wyżły.

Psy myśliwskie spełniają różnorodne zadania: tropią zwierzynę, wskazują ją myśliwemu i aportują po strzale.

Psy do towarzystwa 
Psy do towarzystwa pojawiły się wpierw na dworach królewskich, a dużo później w domach arystokracji, szlachty i mieszczaństwa. Wyróżniają się przeważnie małymi rozmiarami i łagodnym usposobieniem.

Psy pracujące 
Na całym świecie psy są szkolone do wykonywania różnych zadań np. do ciągnięcia sań, obrony posiadłości i inwentarza. W niektórych krajach same były traktowane jako żywy inwentarz, dostarczając mięsa i futer.

Psy pasterskie 
To kategoria psów mających długi rodowód, przez wiele wieków używanych do przeprowadzania i pilnowania stad, przede wszystkim owiec i bydła, ale czasem również saren czy nawet kurcząt. Mówi się, że dobry owczarek ma zdolność "hipnotyzowania" owiec wzrokiem, skłaniając je do spokojnego przemieszczania się po pastwiskach. Poszczególne rasy owczarków rozwijały się w wielu regionach, dlatego są tak bardzo zróżnicowane. To aktywne i inteligentne psy. Większość z nich wyróżnia się efektowną szatą.

Psy gończe 
To prawdopodobnie najstarsza kategoria ras, hodowanych do pościgu za zwierzyną. Zalicza się do nich najszybszych członków psiej rodziny, czyli eleganckie charty, takie jak saluki czy greyhound. Inne gończe, takie jak bloodhound, były selekcjonowane pod względem wytrzymałości. Te w większości krótkowłose psy kierują się w pościgu za zwierzyną węchem, a nie wzrokiem.

Teriery 
Użytkowe rasy, które rozwinęły się w Wielkiej Brytanii najbardziej intensywnie w ciągu ostatnich 125 lat. Większość terierów to nieduże, ale dzielne, odważne i wytrwałe psy, z natury ciekawskie. Bywają pierwszorzędnymi "szczurołapami". Mały wzrost pozwala im na wchodzenie do nory za zwierzyną, np. za lisami, które wypłaszają. Lisy stają się wtedy celem dla psów gończych. Teriery uwielbiają zwiedzać otoczenie i są dobrymi towarzyszami.

Bibliografia 
 David Alderton "Psy", wydawnictwo "Wiedza i Życie"
 Yvonne Rees "Wszystko o psie", wydawnictwo "Kluszczyński"

Kynologia